Методи Алексиев може да се отнася за:
 Методи Алексиев (1887–1924) – български революционер
 Методи Алексиев – български офицер (полковник), автор на „Моите четиридесет години в Разузнавателно управление на ГЩ“ (2015)